Альбания:
 Альбанья — муниципалитет в Испании.
 Альбания — муниципалитет и город в колумбийском департаменте Гуахира.
 Альбания — муниципалитет и город в колумбийском департаменте Какета.
 Альбания — муниципалитет и город в колумбийском департаменте Сантандер.